Khamis ist der Familienname folgender Personen:
 Aadam Khamis (* 1989), bahrainischer Leichtathlet
 Abbas Khamis (* 1933), ägyptischer Ruderer
 Abbas Ahmed Khamis (* 1983), bahrainischer Fußballtorhüter
 Abdel Hamid Khamis (* 1944), ägyptischer Leichtathlet
 Abdulrahman Khamis (* 1993), bahrainischer Weitspringer und Sprinter
 Abubaker Kami Khamis (* 1989), sudanesischer Leichtathlet
 Ali Khamis Khamis (* 1995), bahrainischer Sprinter und Hürdenläufer
 Arna Mer-Khamis (1929–1995), israelische Menschenrechtsaktivistin
 Khalifa Khamis (* 1966), bahrainischer Fechter
 Khamis Ibrahim Khamis (* 1960), Leichtathlet aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Leena Khamis (* 1986), australische Fußballspielerin
 Majid Al-Khamis, kuwaitischer Handballspieler
 Masoud Abdul Khamis (* 1974), katarischer Leichtathlet
 Mohamed Khamis (* 1976), Schwimmer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Said Khamis (* 1996), tansanischer Fußballspieler
 Sammy Khamis (* 1986), deutsch-ägyptischer Journalist

Siehe auch:
 Kamis
 Chamis